łupina konstrukcyjna
 łupina nasienna
 łupina orzecha (owocu)
 Andrzej Łupina – Polski działacz państwowy i dyplomata, ambasador RP w Zairze, Algierii i Senegalu.
 Zygmunt Łupina – Polski polityk, historyk, poseł na Sejm X kadencji.
 Małgorzata Łupina – Polski reżyser, operator